Отто Аугуст Штрандман (, в русскоязычных источниках может использоваться эстонское прочтение фамилии, Страндман; 30 ноября 1875, деревня Ванду, волость Ундла, Эстляндская губерния — 5 февраля 1941, Кадрина, Эстонская ССР) — эстонский государственный деятель.

Образование 
Учился на юридическом факультете Петербургского университета (1899—1901), окончил юридический факультет Юрьевского университета (1903).

Деятельность до 1918 
До поступления в университет работал в ревельской конторе Государственного банка. В 1903—1905 был юристом в Нарве и Ревеле. В 1904—1905 и в 1917 — гласный городской думы Ревеля. Участвовал в революционных событиях 1905, в 1905—1909 жил в эмиграции в Швейцарии. В 1909—1917 занимался адвокатской практикой в Ревеле. В 1917, после Февральской революции, был назначен Временным правительством России прокурором Ревельского окружного суда. В 1917—1918 — председатель Временного земского совета Эстляндской губернии.

Политик и дипломат независимой Эстонии 
 В 1918 — министр юстиции.
 В 1918—1919 — министр сельского хозяйства во Временном правительстве Эстонии. В 1918 был арестован германскими оккупационными войсками.
 С 9 мая 1919 по 18 ноября 1919 — премьер-министр и военный министр.
 В 1920—1921 — министр иностранных дел.
 В 1921 — председатель Рийгикогу (парламента). Был членом Рийгикогу первого — пятого созывов.
 В 1924 — министр иностранных дел, затем министр финансов.
 В 1927—1929 — посол Эстонии в Польше, Чехословакии и Румынии.
 С 9 июля 1929 по 12 февраля 1931 — государственный старейшина (глава государства).
 В 1933—1939 — посол Эстонии во Франции, Бельгии, Испании и Ватикане.

Был одним из лидеров Эстонской трудовой партии. 

Почётный доктор права Тартуского университета (1928) и Варшавского университета (1930).

Гибель 
В 1939 вернулся на родину, жил на своём хуторе в Кадрина. В 1941 году, получив повестку явиться в НКВД, что означало неминуемый арест,  застрелился.

Награды 
Крест Свободы третьего разряда первой степени — за гражданские заслуги.

Библиография 
 Эстонский биографический словарь. — Таллин, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Выпускники Тартуского университета
Почётные доктора Варшавского университета
Премьер-министры Эстонии
Председатели Рийгикогу
Члены Учредительного собрания Эстонии
Министры иностранных дел Эстонии
Юристы Эстонии
Министры финансов Эстонии
Послы Эстонии во Франции
Послы Эстонии в Бельгии
Послы Эстонии в Испании
Послы Эстонии в Ватикане
Послы Эстонии в Польше
Послы Эстонии в Чехословакии
Послы Эстонии в Румынии
Государственные старейшины Эстонии
Почётные доктора Тартуского университета
Застрелившиеся в СССР